Юновидов — белорусская фамилия.

Известные носители:
 Юновидов, Анатолий Михайлович (1898—1953) — конструктор эсминцев, лауреат Сталинской премии (1951);
 Юновидов, Георгий Юрьевич (род. 1992) — российский боксёр-профессионал.

См. также 
 Юновка
 Юнович
 Жинович
 Видов